Kościół Świętej Trójcy w Szczecinie (Krzekowo) – kościół rzymskokatolicki w Szczecinie na ul Szerokiej 1b
 Kościół Świętej Trójcy w Szczecinie (Łasztownia) – kościół ewangelicko-augsburski w Szczecinie na ul. Energetyków 8